L'édition 2022 du tournoi de tennis de Zapopan se déroule du 21 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. Sloane Stephens remporte le tournoi en simple, Kaitlyn Christian et Lidziya Marozava celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
  Rebecca Peterson → remplacée par  Viktoriya Tomova
  Zheng Saisai → remplacée par  Zhu Lin

Lauréates 
En simple, l'américaine Sloane Stephens remporte le 7e titre de sa carrière en battant en finale la tchèque Marie Bouzková. Il s'agit de son 1er titre depuis 2018.

En double, la paire Kaitlyn Christian / Lidziya Marozava gagne le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zapopan
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Zapopan
Tennis au Mexique en 2022
Tennis en février 2022